Архиепархия Омахи () — архиепархия Римско-Католической церкви в городе Омаха, штат Небраска, США. В митрополию Омахи входят епархии Гранд-Айленда, Линкольна. Кафедральным собором архиепархии Омахи является собор святой Цецилии.

История 
6 января 1857 года Святой Престол учредил Апостольский викариат Небраски, выделив его из Апостольского викариата Индейских территорий к востоку от Скалистых гор (сегодня — Архиепархия Канзас-Сити).

5 марта 1883 года Апостольский викариат Небраски передал часть своей территории Апостольскому викариату Монтаны (сегодня — Епархия Хелены).

2 октября 1885 года Апостольский викариат Небраски был преобразован в епархию Омахи.

2 августа 1887 года епархия Омахи передала часть своей территории новым епархии Шайенна и епархии Линкольна. 8 марта 1912 года и 13 мая 1916 года епархия Омахи передала часть своей территории епархии Керни (сегодня — Епархия Гранд-Айленда).

4 августа 1945 года епархия Омахи была возведена в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ James Michael Myles O’Gorman (18.01.1859 — 4.07.1874);
 епископ John Ireland (12.02.1875 — 28.07.1875);
 епископ James O’Connor (26.06.1876 — 27.05.1890);
 епископ Richard Scannell (30.01.1891 — 8.01.1916);
 епископ Джереми Джеймс Харти (16.05.1916 — 29.10.1927);
 епископ Joseph Francis Rummel (30.03.1928 — 9.03.1935) — назначен Архиепископом Нового Орлеана;
 архиепископ James Hugh Ryan (3.08.1935 — 23.11.1947);
 архиепископ Gerald Thomas Bergan (7.02.1948 — 11.06.1969);
 архиепископ Daniel Eugene Sheehan (11.06.1969 — 4.05.1993);
 архиепископ Elden Francis Curtiss (4.05.1993 — 3.06.2009);
 архиепископ George Joseph Lucas (3.07.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.

Ссылки 
  Официальный сайт епархии  
  Информация  

Католические епархии США
Религия в Небраске
Омаха